Леони Ребекка Майер (; ) — немецкая футболистка, выступающая на позиции защитника за английский клуб «Эвертон». Выступала за национальную сборную Германии, в составе которой стала олимпийской чемпионкой 2016 года и чемпионкой Европы 2013 года.

Клубная карьера 
Майер начинала свою профессиональную карьеру футболистки в немецком клубе «Зиндельфинген», выступавшем тогда во Второй женской Бундеслиге. Она провела за него два сезона, во время второго из них Майер сыграла в рамках чемпионата Германии 31 матч и забила 9 голов.

В 2010 году Леони Майер перешла в клуб «Бад-Нойенар 07», который играл тогда в высшем эшелоне Женской Бундеслиги. Она провела за эту команду три сезона, записав на свой счёт 65 матчей и два гола в рамках лиги. После смерти своего президента клуб «Бад-Нойенар 07» подал заявление о своей неплатёжеспособности и был вскоре распущен. Майер была вынуждена искать себе новую команду.

В итоге она стала футболисткой мюнхенской «Баварии». В её составе Майер дважды становилась чемпионкой Германии: в сезонах 2014/2015 и 2015/2016. На конец сезона 2018/2019 она провела за «Баварию» в рамках Бундеслиги 92 матча и забила 4 гола.

31 мая 2019 года стало известно о переходе немецкой защитницы в английский «Арсенал».

Карьера в сборной 
С 2013 года Леони Майер выступает за сборную Германии, успев до этого поиграть за несколько юношеских и молодёжных немецких сборных. Она забила свой первый гол за неё 19 июля 2013 года, в товарищеском матче (1:0 в пользу немок) с Канадой, отличившись на 53-й минуте.

Леони Майер входила в составы сборной Германии на чемпионате мира 2015 года, где немки стали четвёртыми, летних Олимпийских играх 2016, где Германия выиграла золото, чемпионате Европы 2017 года и чемпионате мира 2019 года.

Голы за сборную 

Источник:

Достижения

Клубные 
Бавария
 Чемпионка Германии: 2014/15, 2015/16

В сборной 
Германия
 Чемпионка Европы (девушки до 17 лет): 2009
 Чемпионка Европы (девушки до 19 лет): 2011
 Финалистка чемпионата мира (девушки до 20 лет): 2012
 Чемпионка Европы: 2013
 Чемпионка летних Олимпийских игр: 2016
 Победительница Кубка Алгарве: 2014
 3-е место на чемпионате мира (девушки до 17 лет): 2008

Индивидуальные 
 FIFPro: FIFA FIFPro World XI 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Немецкого футбольного союза
 Статистика на сайте Немецкого футбольного союза

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Бад-Нойенар»
Игроки ЖФК «Бавария»
Игроки ЖФК «Арсенал» Лондон
Игроки ЖФК «Эвертон»